Комсомо́льская может означать:

Белоруссия 
 Комсомольская — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Комсомольская — деревня в Звериноголовском районе Курганской области.
 Комсомольская — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Комсомольская — деревня в Мокроусовском районе Курганской области, упразднена в 2007 году.
 Комсомольская — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Комсомольская — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Другое 
  — название станций метро.
 Комсомольская — река в Александровском районе Томской области.
 Комсомольская — бывшее название остановочного пункта Слобожанская в Харьковской области Украины.
 Комсомольская — железнодорожная станция в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Комсомольская — антарктическая станция.
 Комсомольская — шахта.

Разное 
 Комсомольская набережная
 
 Комсомольская правда

См. также